Die Liste von Heimstättensiedlungen listet Siedlungen von Reichsheimstätten auf:

 Heimstättensiedlung Damaschkeweg
 Heimstättensiedlung (Darmstadt)
 HGS-Siedlung / Heimstättensiedlung (Dresden-Strehlen)
 Heimstättensiedlung (Hennigsdorf), siehe Hennigsdorf #Bauwerke
 Heimstättensiedlung (Krefeld), siehe Siedlung Bruchhöfe
 Heimstättensiedlung (Praunheim), siehe Siedlung Praunheim
 Heimstättensiedlung im Loher Moos, siehe Liste der Baudenkmäler in Nürnberg/Nordöstliche Außenstadt #Ensemble
 Heimstättensiedlung in Groß-Gerau, siehe Heimstättensiedlung (Groß-Gerau)

!